{{Сингл
| Название     = Don’t Be Stupid (You Know I Love You)
| Обложка      =
| Исполнитель  = Шанайи Твейн
| Альбом       = Come On Over
| Сторона Б    = «If It Don’t Take Two»
| Дата выпуска = 11 ноября 1997 (США), 14 февраля 2000 (Австралия и Европа)
| Формат       = {{flatlist|
 CD-сингл
 [[Сингл#Виниловые|7]]
 сингл на компакт-кассете
 Радио-сингл
}}
| Дата записи  = 1997
| Жанр         = кантри-поп
| Композитор   = 
| Длительность = 3:35
| Лейблы       = Mercury Nashville
| Продюсер     = 
| Авторы песни = Роберт Джон «Матт» Ланг, Шанайя Твейн
| Хронология   =
| Предыдущий   = Love Gets Me Every Time
| Пред_год     = 1997
| Год          = 1997
| Следующий    = You’re Still the One
| След_год     = 1998
| Ещё          = 
}}

«Don’t Be Stupid (You Know I Love You)» — песня канадской певицы Шанайи Твейн, второй сингл с её третьего студийного альбома Come On Over (1997). Сингл достиг первого места в кантри-чарте Канады и пятого в Великобритании.

 История 
Песня вышла 11 ноября 1997 года. Сингл был коммерчески успешным, получил золотой статус Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA); он достиг 1 места в Канадском кантри-чарте, 5 места в хит-параде Великобритании, 6 места в американском в Billboard Hot Country Songs (США).

Журнал Billboard'' назвал этот сингл «слабой песней», хотя и предсказывал, что, тем не менее, он будет успешен с коммерческой точки зрения. Журнал подверг критике незрелость текста песни и указал на слабый продакшн (производство записи), который был на низком уровне.

Список треков 
US Promo CD
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) 3:35
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) 3:35
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) 3:35

US/Canada Single
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) 3:35
 If It Don’t Take Two 3:40

Canada Maxi-CD
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Pop Remix] 3:37
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Club Remix] 4:07
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Single] 4:13
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Full Length Remix] 4:45

Europe Single
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Mix Single] 4:11
 You’ve Got a Way [Notting Hill Remix] 3:25

Europe Maxi-CD
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Mix Single] 4:11
 You’ve Got a Way [Notting Hill Remix] 3:25
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Mix Full Length] 4:46
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [LP Version] 3:35

UK Promo CD
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Mix Single] 4:11

UK Maxi-CD 12 февраля 2000
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Mix] 4:13
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [International LP Version] 3:37
 If You’re Not In It for Love (I’m Outta Here!) [Dance Mix] 4:42
Video Don’t Be Stupid (You Know I Love You) 3:36

Australia Maxi-CD
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Mix Single] 4:11
 Man! I Feel Like a Woman! [Live/ Direct TV Mix] 3:57
 You’ve Got a Way [Love to Infinity’s Soul Classic] 6:00
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [LP Version] 3:35
 Don’t Be Stupid (You Know I Love You) [Dance Mix Full Length] 4:46
Video Don’t Be Stupid (You Know I Love You)

Чарты и сертификации

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
  (12 млн просмотров)

Синглы 1997 года
Песни Шанайи Твейн
Кантри-песни
Синглы Mercury Records
Песни 1997 года
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом